Alison Folland – attrice statunitense
 Gerald Folland – matematico statunitense
 Henry Folland – ingegnere britannico